Ansari X Prize — приз в 10 млн долларов США, предложенный фондом X Prize первой негосударственной организации, совершившей два пилотируемых суборбитальных космических полёта на одном многоразовом космическом аппарате в течение двух недель.

4 октября 2004 года приз был выигран участниками проекта «Tier One», разработавшими воздушно-космическую систему «SpaceShipOne».

Первоначально приз носил название «X Prize», однако после многомиллионного пожертвования в фонд приза, сделанного Ануше Ансари и Амиром Ансари в 2004 году, был переименован в «Ansari X Prize».

Условия конкурса 
Победитель должен построить пилотируемый космический аппарат для подъёма трёх членов экипажа (или одного члена экипажа и эквивалентного груза) на высоту не менее 100 км (линия Кармана), после чего выполнить такой полёт ещё раз в течение двух недель. Высота 100 км выбрана как граница космического пространства по определению Международной федерации аэронавтики.

Два последовательных полёта должны быть проведены на одном и том же аппарате, причём можно заменить, за исключением топлива, не более 10 % массы аппарата. После выполнения зачётных полётов корабль должен остаться достаточно исправным, чтобы при необходимости быть запущенным ещё раз. Никто из членов экипажа не должен пострадать.

Мотивация 
Приз был предложен, чтобы побудить интерес частных компаний к освоению космического пространства. Он должен был показать, что космические полёты не являются прерогативой государств, и, возможно, сделать доступным космический туризм.

Победитель 
Команда «Tier One» на корабле «SpaceShipOne» совершила первый зачётный полёт 29 сентября и второй 4 октября 2004 г., ровно через 47 лет после запуска первого искусственного спутника Земли. Награждение состоялось 6 ноября 2004 г.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

X PRIZE
Премии
Пилотируемый космический полёт
Частный космический полёт
Соревнования в космонавтике
Награды в космонавтике
Награды по алфавиту